Shaft [] bezeichnet:
 Shaft (Buch), einen Roman von Ernest Tidyman
 Shaft (Film), Literaturverfilmung aus dem Jahre 1971
 Shaft – Liebesgrüße aus Pistolen, siehe Liebesgrüße aus Pistolen (1972 – Fortsetzung des Films von 1971)
 Shaft in Afrika (1973 – Fortsetzung des Films von 1971)
 Shaft – Noch Fragen? (2000 – Fortsetzung des Films von 1971)
 Shaft (2019) (Fortsetzung des Films von 2000)
 Shaft (Album), ein Musikalbum von Isaac Hayes
 Shaft (Fernsehserie), eine siebenteilige Fernsehserie, produziert von 1973 bis 1974
 Shaft (Band), eine Musikgruppe
 Shaft (Studio), eines japanischen Anime-Studios

Siehe auch:
 Schaft